

Anno 
 843 o 843 a.C.

Codici 
 843 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Emerald Lane Observatory, di Decatur, nella Contea di Morgan (Alabama), degli USA

Matematica 
843 – numero